Interkontinentala cupen 1984, av sponsorskäl kallad Toyota Cup 1984, var den tjugotredje upplagan av Interkontinentala cupen som avgjordes i en match mellan de europeiska och sydamerikanska mästarna i fotboll, den 9 december 1984. Cupen spelades på neutral mark i Japan, och avgjordes på en match.

Europa representerades av Liverpool från Liverpool, England, som vann Europacupen 1983–84. Sydamerika representerades av Independiente från Avellaneda, Argentina, som vann Copa Libertadores 1984.

Lagen möttes vid ett tillfällen och Independiente vann cupen efter en vinst på Tokyos Olympiastadion, med ett slutresultat på 1–0. José Percudani gjorde matchens enda mål och blev utsedd till matchens bästa spelare.

Matchresultat

Se även
Copa Libertadores 1984
Europacupen i fotboll 1983/1984

Källor

Noter

1984
Fotbollsåret 1984
1984 i Japan
Sportevenemang i Tokyo
Internationella fotbollstävlingar i Japan
CA Independiente
Liverpool FC
Tokyo under 1900-talet
WP:Projekt Japan